Serie B 1929/1930 var den första upplagan av serien. Casale och Legnano gick till Serie A 1930/1931.

Tabell

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter

1929 i Italien
1930 i Italien
Fotbollssäsongen 1929/1930
1929/1930